Nieuwesluis peut faire référence à :
 Nieuwesluis, village de la commune d'Anna Paulowna, province de la Hollande-Septentrionale
 Nieuwesluis, hameau de la commune de Sluis, province de la Zélande
 Nieuwesluis, hameau maintenant englobé dans l'Europoort, province de la Hollande-Méridionale